

Geografia
 San Costanzo – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino
 Villar San Costanzo – comune piemontese della provincia di Cuneo

Persone 
 San Costanzo – martire e santo della Chiesa cattolica, con Simplicio e Vittoriano venerato il 26 agosto
 Costanzo di Ancona – santo della Chiesa cattolica, venerato il 23 settembre
 Costanzo di Capri – santo della Chiesa cattolica, venerato il 14 maggio
 Costanzo di Niardo – santo della Chiesa cattolica, venerato il 12 febbraio
 Costanzo di Perugia – santo della Chiesa cattolica, venerato il 29 gennaio
 San Costanzo e compagni – venerati il 18 settembre